

Géographie 

 Dune, un relief constitué de sable.
 Dune, une frazione (hameau) italienne.
 Dunes de Flandres, dans le nord de la France.
 la Dune du Pilat, dans le sud-ouest de la France.
 Dunes, une commune française, située en Tarn-et-Garonne.
 Düne, une île d'Allemagne.
 Les Dunes, un quartier d'Alger en Algérie.
 Le Dunes, un hôtel et casino de Las Vegas en activité entre 1955 et 1993.
 Sand Dune Arch, une arche naturelle dans le comté de Grand, dans l'Utah, aux États-Unis.
 Sand Dune Arch Trail, un sentier de randonnée qui permet d'accéder à cette arche.

Histoire 

 « Dune Libre », autre nom de Dunkerque pendant la Révolution française.
 , expression pouvant désigner plusieurs batailles historiques.

Univers fictif de Dune (Frank Herbert) 

 L’univers de Dune, un monde imaginaire autour des œuvres de Frank Herbert.
 La franchise Dune
 Arrakis, planète fictive de l’univers de Dune également nommée Dune.

Romans 

 Dune, roman de science-fiction de Frank Herbert, premier tome du Cycle de Dune.

Adaptations cinématographiques 
 Dune, le film de David Lynch, adapté du roman éponyme et sorti en 1984.
 Dune, un album du groupe Toto, bande son pour le film du même nom de David Lynch.
 Jodorowsky's Dune, un film documentaire réalisé par Frank Pavich, sorti en 2013 sur l'échec d'Alejandro Jodorowsky à adapter le roman (voir aussi Dune (Alejandro Jodorowsky)).
 Dune, le film de Denis Villeneuve, adapté du roman éponyme et sorti en 2021. Ce film donnera lieu à une suite.
Dune, deuxième partie () de Denis Villeneuve, suite dont la sortie est prévue en 2023.

Adaptations télévisuelles 

 Dune, un feuilleton télévisé de John Harrison diffusé en 2000 ;
 Dune: The Sisterhood, une série télévisée réalisée en 2021.

Adaptations en jeux de société 

 Dune, un jeu de société édité par Avalon Hill, et traduit en français par Jeux Descartes en 1979.
, un jeu de rôle édité par  en 1998.

Adaptations en jeux vidéo 

 Dune, un jeu vidéo d’aventure de  édité en 1992.
  : La Bataille d’Arrakis, un jeu vidéo de stratégie de  édité en 1992.
 Dune 2000, un jeu vidéo remake de  édité par  en 1998.
 Empereur : La Bataille pour Dune, un jeu vidéo de stratégie de , suite des précédents, édité en 2001.

Musique 

 Dune est un groupe allemand des années 1990 (techno/trance au début puis classique).
 Dune est un groupe rock français, fondé en 1995 à Toulouse, constitué de cinq  musiciens, d'une chanteuse, et d'un chanteur.
 Dune est un album de Klaus Schulze sorti en 1979.
Dune: Spice Opera est le titre d'album, édité en 1992, compilant les bandes sonores du jeu vidéo Dune de Cryo Interactive sorti la même année.

Patronymes 

 Edmond Dune (1914 ‑ 1988), un écrivain luxembourgeois
 Nataly Dune (1971-), actrice pornographique française

Parfumerie 
 Dune, un parfum de Parfums Christian Dior.

Homonymie de titre